Иван Волчков:
 Волчков, Иван Никитович (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Волчков, Иван Фадеевич — первый секретарь Горно-Бадахшанского областного комитета КП Таджикистана